El aprendiz puede referirse a:
 Un programa de televisión de laSexta, adaptación de la serie británica The Apprentice, presentado en la versión española por Lluis Bassat.
 La película The November Man de 2014
 La película Apt Pupil de 1998
 La canción «El aprendiz» del cantante mexicano Samo.